Мори́с Эже́н Шабу́ (; 22 апреля 1907,  — 28 декабря 1983, Монфермей) — французский пилот автогоночной серии Формула-1. Участвовал в трёх Гран-при Чемпионата мира по Формуле-1 (дебютировав 18 июня 1950 года на Гран-при Бельгии), многочисленных внезачётных Гран-при и других видах автогонок. За время карьеры набрал одно очко в официальном зачете.

Сын известного бизнесмена, Шабу в юности был успешным атлетом, однако после встречи с Жаном Тремуле он заинтересовался автоспортом, дебютировав в 1936 году на автомобиле Delahaye. В течение года он принял участие во многих местных гонках, а в 1937 году вместе с Тремуле выиграл 24 часа Ле-Мана, более половины дистанции проехав на одной прямой передаче. В следующем году Шабу вновь выигрывает соревнование в Ле-Мане, а затем подтверждает своё мастерство выиграв ралли Шамони. В 1939 основал команду Ecurie Francia и одержал вторую крупную победу, выиграв шоссейную гонку Париж — Ницца.

После войны Эжен возобновил гоночную карьеру приняв участие в первой послевоенной гонке в Буллонском лесу, по итогам которой занял третье место, уступив Жан-Пьеру Вимию и Раймону Соммеру. В 1946 году Шабу выигрывает Гран-при Бельгии, а также участвует в ряде локальных французских гонок. В 1947 году входит в состав Ecurie Francia, совместив должности гонщика и спортивного директора. В дополнение к Delahaye 135S команда приобретает автомобиль фирмы Talbot, на котором Шабу выигрывает гонки в Марселе и Перпиньяне.

После того, как место первого пилоты было передано Луи Широну, Шабу уходит из команды и вместе с Шарлем Поцци основывает Ecurie Leutitia, в которой продолжает выступать на своем Delahaye. В 1950 году получает приглашение занять место гонщика в команде Talbot-Lago вместо травмированного Эжена Мартена. Наивысшим его достижением становится пятое место на Гран-при Франции которое он раздедил с Филиппом Этанселеном.

Шабу ушёл из автоспорта после сильной аварии на гонках в Ле-Мане в 1952 году . Продолжал изредка участвовать в ралли до 1953 года, а после занялся собственным бизнесом.

Результаты в Формуле-1 

|-
!rowspan=2|
! Ecurie Lutetia
! Talbot-LagoT26C
!rowspan=2| Talbot L6
!rowspan=2| 

!rowspan=2|

|-
! Philippe Étancelin
! Talbot-LagoT26C-DA
|

|-
!
! Eugène Chaboud
! Talbot-LagoT26C-GS
! Talbot L6
! 

|}

Примечания

Ссылки 
 

Автогонщики Франции
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Франции
Победители 24 часов Ле-Мана
Пилоты Формулы-1 из Франции
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Talbot-Lago
Пилоты Формулы-1, набиравшие очки
Руководители команд Формулы-1